Dans la mythologie grecque et romaine, ce nom peut désigner notamment :
 Euryale, un Géant, fils d'Ouranos et de Gaïa et tué lors de la gigantomachie ;
 Euryale, une des trois Gorgones, sœur de Méduse ;
 Euryale, héros compté parmi les Argonautes et les Épigones, meneur argien à la guerre de Troie ;
 Euryale fils d'Ulysse, tué par son père ;
 Euryale et Nisus, compagnons d'Enée, morts en luttant contre le roi Turnus en Italie ;
 Euryale fille de Minos, mère d'Orion par Poséidon.
 Le château d'Euryale est une forteresse antique de Sicile.
 En botanique, Euryale ferox est l'unique espèce actuellement acceptée du genre de plantes Euryale, de la famille des Nymphaeaceae.
 En zoologie :
 Euryale est un genre d'ophiures gorgonocéphale ;
 le Rhinolophe euryale est une espèce de chauve-souris ;
 le Erebia euryale est une espèce de papillon dont le nom vernaculaire est Moiré frange-pie.